La Gamma Ethniki 1994-1995 è la 20ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1995-1996
      Retrocesse in Delta Ethniki 1995-1996

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1995-1996
      Retrocesse in Delta Ethniki 1995-1996

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1994
Calcio nel 1995